Nicholas L’Estrange – angielski szlachcic i polityk, partlamentarzysta z Norfolku, King’s Lynn i Castle Rising 
 Nicholas L’Estrange (1604–1655) – angielski arystokrata, 1. baronet
 Nicholas L’Estrange (1632–1669) – angielski arystokrata, 3. baronet
 Nicholas L’Estrange (1661–1724) – angielski arystokrata, 4. baronet, parlamentarzysta z Castle Rising